Фе́ликс Евге́ньевич Ажи́мов (род. 12 июня 1981, город Владивосток, Приморский край, СССР) — российский философ, преподаватель и организатор образования, декан факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (с 2022), член президиума Российского философского общества, главный редактор научного журнала «Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке». Почетный работник сферы образования Российской Федерации. Доктор философских наук, профессор.

Образование 
Окончил среднюю школу № 9 с углубленным изучением китайского языка в 1998 году во Владивостоке. В этом же году поступил на философское отделение факультета истории и философии Дальневосточного государственного университета на специальность «Философия» (специализация «Социальная философия»), которое окончил с отличием в 2003 году.

После окончания факультета был зачислен в очную аспирантуру Дальневосточного государственного университета на кафедру философии по специальности 09.00.03. — «История философии». Досрочно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук на тему «Статус метафизики в неклассических философских парадигмах» в диссертационном совете Московском педагогическом государственном университете (МПГУ) в 2006 году. Во время обучения в аспирантуре была присуждена стипендия президента РФ для аспирантов (2005—2006 учебный год).

С 2009 по 2011 год обучался в докторантуре кафедры философии МПГУ, которую успешно закончил в связи с досрочной защитой (в 2011 году) докторской диссертации на тему «Методологическая роль метафизических оснований в гуманитарном познании (историко-философский анализ)» по специальности 09.00.03 — история философии, став самым молодым доктором философских наук в России (30 лет на момент защиты докторской диссертации).

В 2015 году прошёл обучение по программе профессиональной переподготовки «Управление проектами развития университета» в Московской школе управления «Сколково».

Научно-педагогическая деятельность 
 2003—2004 годы — ответственный секретарь приемной комиссии Приморского института переподготовки и повышения квалификации кадров для государственной службы Российской академии государственной службы при Президенте РФ
 2003—2006 годы — старший преподаватель кафедры государственного управления и кадрового обеспечения государственной службы Приморского института переподготовки и повышения квалификации кадров для государственной службы Российской академии государственной службы при Президенте РФ
 2006—2008 годы — старший преподаватель кафедры философии Института истории, философии и культуры Дальневосточного государственного университета (ДВГУ)
 2006—2012 годы — по совместительству доцент кафедры государственного строительства и права Приморского института государственного и муниципального управления
 2008—2011 годы — доцент кафедры философии Института истории, философии и культуры ДВГУ
 2011—2012 годы — доцент кафедры философии Школы гуманитарных наук ДВФУ
 2009—2011 годы — заместитель директора по учебной и воспитательной работе Института истории, философии и культуры ДВГУ
 2011 год — заместитель директора, и. о. директора Школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)
 2011—2018 годы — директор Школы гуманитарных наук ДВФУ
 2012—2018 годы — профессор кафедры философии Школы гуманитарных наук ДВФУ
 2014—2016 годы — член экспертного совета по региональной образовательной политике при Губернаторе Приморского края
 2017—2022 годы — директор по экспертной и аналитической работе ДВФУ
 с 2017 года — председатель Приморского отделения Российского философского общества
 с 2018 года — профессор департамента философии и религиоведения Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ
 2018—2022 годы — директор Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ (создана путем объединения Школы гуманитарных наук и Школы искусства, культуры и спорта ДВФУ)
 с 2022 года — профессор Школы философии и культурологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ
 с июня 2022 года — декан факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Главный редактор научного журнала «Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке» (с 2014 года), входящего в перечень ВАК Минобрнауки РФ. Член редколлегий журналов «Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология», «Sofia Philosophical Review» (София, Болгария).

Читал лекции в Хейлунцзянском университете (Харбин, КНР), Софийском университете им. Климента Охридского (София, Болгария), Университете Хоккайдо (Саппоро, Япония).

Членство в научных обществах и учебно-методических объединениях 
 Российское философское общество, член президиума (с 2019 года)
 Федеральное учебно-методическое объединение по классическому университетскому образованию (МГУ имени М. В. Ломоносова), член президиума по философии, этике и религиоведению (с 2014 года)
 Учебно-методический совет по образованию в области философии, этики и религиоведения Дальневосточного регионального учебно-методического центра, председатель (с 2012 года)

Научные интересы и работы 
Специалист по истории философии, философским проблемам гуманитарных и социальных наук, методологии гуманитарного познания.

Автор более 60 научных и учебно-методических работ, наиболее значимые:
 Ажимов Ф. Е. Что такое междисциплинарность сегодня? (Опыт культурно-исторической интерпретации зарубежных исследований) // Вопросы философии. 2016. № 11. С. 58-65.
 Ажимов Ф. Е. Современные методологические стратегии: Интерпретация. Конвенция. Перевод. М., 2014. — 526 с. (в соавт. с Автономовой Н. С., Демидовой С. А., Зинченко В. П. и др.)
 Ажимов Ф. Е. Философия: история или теория? Заметки о специфике истории философии // Вопросы философии. 2014. № 9. С. 27-32.
 Ажимов Ф. Е. Метафизические основания гуманитарного познания. — Владивосток, 2011. — 264 с.
 Ажимов Ф. Е. Онтолого-метафизические проекты современной западноевропейской философии // Вопросы философии. 2007. № 9. С. 145—153.
 Ажимов Ф. Е. В поисках философских оснований. Метафизика в феноменологической парадигме. — Владивосток, 2007. — 104 с.
 Ажимов Ф. Е. Перспективы социального, политического и экономического развития России. — Владивосток, Учебное пособие. 2007. — 89 с.

Звания и награды 
 2005 — Стипендия Президента РФ.
 2013 — Почетная грамота Министерства образования и науки РФ.
 2016 — Благодарность Губернатора Приморского края.
 2021 — Почетный работник сферы образования Российской Федерации.

Ссылки 
 Биография и список работ на официальном сайте ДВФУ
 Директор Школы гуманитарных наук ДВФУ стал самым молодым доктором философских наук в России
 Приморское отделение Российского философского общества

Философы по алфавиту
Философы России
Выпускники Дальневосточного государственного университета
Преподаватели Дальневосточного государственного университета
Преподаватели Дальневосточного федерального университета
Преподаватели ВШЭ